Изометрическая проекция — аксонометрическая проекция, при которой длины единичных отрезков на всех трёх осях одинаковы. Применяется в машиностроительном черчении для отображения внешнего вида детали, а также в компьютерных играх.
 Изометрия (математика) — отображение метрического пространства, сохраняющее расстояние.

См. также 
 Изометрика — система упражнений
 Изомерия